Miejscowości w USA:
 Des Arc – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Prairie
 Des Arc – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Iron
Gminy w USA:
 Des Arc (ang. Des Arc Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Prairie
 Des Arc (ang. Des Arc Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White